Osmaniye (provincie), een provincie van Turkije
Osmaniye (stad), de hoofdstad van deze provincie
Osmaniye (district), district van deze provincie
Osmaniye Gençlik, een Turkse basketbalclub